Sezon NHL 1983/1984 – 67 sezon gry National Hockey League. New York Islanders po raz piąty z rzędu zagrali w finale Pucharu Stanleya, tym razem jednak przegrali z drużyną Edmonton Oilers.

Wyniki 

Uwaga: GP = Liczba rozegranych meczów, W = Liczba wygranych meczów, L = Liczba przegranych meczów, T = Liczba remisów w meczach, Pts = Liczba punktów, GF = Liczba strzelonych bramek, GA = Liczba bramek straconych, PIM = Minuty kar indywidualnychUwaga: Drużyny zakwalifikowane do fazy play-off zostały zapisane pogrubionną czcionką.

Bibliografia 

hockey reference (ang.)

Sezony NHL
1984 w hokeju na lodzie
1983 w hokeju na lodzie